Northrup ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Northrup (New Jersey)
 Northrup (Texas)
 Northrup (Washington)

Personen:
 Bruce Northrup (* 1955), kanadischer Politiker
 Edwin Fitch Northrup (1886–1940), Professor der Physik an der Princeton University
 Harry Northrup (1875–1936), französisch-US-amerikanischer Schauspieler der Stummfilmzeit
 Jim Northrup (1943–2016), US-amerikanischer Autor
 Leonard L. Northrup Jr., US-amerikanischer Pionier der solaren Thermalenergie
 Patricia Northrup, US-amerikanische Militärpilotin u. a. im Irak-Krieg und ehemalige Miss California
 Phil Northrup (1904–1963)?, US-amerikanischer Leichtathlet
 Theodore Havermeyer Northrup (1866–1919), US-amerikanischer Ragtime-Komponist
 William Barton Northrup (1856–1925), kanadischer Jurist und Politiker

Sonstiges:
 Northrup Head, Landspitze an der Oates-Küste, Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Northrop
 darin u. a. John Knudsen Northrop (1895–1981), US-amerikanischer Industrieller und Flugzeugkonstrukteur